James Duckworth era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Radu Albot ha sconfitto Lukáš Rosol con il punteggio di 6-2, 6-0.

Teste di serie 

  James Duckworth (primo turno)
  Radu Albot (campione)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Geoffrey Blancaneaux (semifinale)

  Paul Jubb (primo turno) 
  Laurent Lokoli (quarti di finale) 
  Sebastian Ofner (quarti di finale) 
  Nicolás Álvarez Varona (secondo turno)

Qualificati 

  Cengiz Aksu (primo turno)
  Sarp Ağabigün (primo turno)
  Marek Gengel (primo turno)

  Térence Atmane (secondo turno) 
  Beibit Zhukayev (quarti di finale) 
  Dominik Palan (primo turno)

Lucky loser 

  Bogdan Ionut Apostol (primo turno, ritirato)

Wildcard 

  Berk İlkel (primo turno)
  Koray Kırcı (semifinale)

  Aleksandre Metreveli (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Istanbul Challenger 2022